Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 60 ou 060 dans le monde.

 Route fédérale 60 en Allemagne
 BR-060 au Brésil
 Route 60 en Ontario, Canada
 Route 60 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 60 aux États-Unis
 Route européenne 60
 Route 60 en Islande
  dans certains pays